Sick of the Studio '07 foi uma turnê da banda de heavy metal Metallica, que foi realizada na Europa. Os quatro primeiros shows foram em festivais e os outros em estádios. O  set list da turnê  estava cheio de músicas antigas. Em Lisboa, a banda tocou "...And Justice for All" na íntegra, pela primeira vez desde Outubro de 1989.

Datas 

Turnês de Metallica
Turnês musicais de 2007